Eissee steht für:
  Eisstausee, eine Seenform der Gletscher 

Eissee heißen folgende geographische Objekte:
 Eissee (Allgäuer Alpen), zwei Seen am Rauheck in der Höfats- und Rauheckgruppe, Bayern
 Eisseen (Dachsteingebirge), Oberer und Unterer, am Hallstätter Gletscher am Dachstein, Oberösterreich
 Gurgler Eissee, vom Gurgler Ferner aufgestauter See
 Eissee (Gradental), am Keeskopf im Mölltal, Schobergruppe der Hohen Tauern, Kärnten 
 Eissee (Hauser Kar), 2574 m, an der Realspitze im Zemmtal, Tuxer Hauptkamm der Zillertaler Alpen, Tirol
 Eissee (Ödbachtal), im hinteren Stubachtal am Stubacher Sonnblick, Granatspitzgruppe, Salzburg  
 Rofener Eissee, ehemals vom Vernagtferner aufgestauter See
 Eissee (Sella) am Piz Boè in der Sellagruppe der Dolomiten
 ein Teich beim Mineralbad Berg im Stuttgarter Schlossgarten
 Eissee (Timmelbachtal), 2664 m, an der Weißspitze, Venedigergruppe der Hohen Tauern, Osttirol
 Eissee (Windbachtal), 2569 m, im hinteren Krimmlertal am Seekarkogel, Reichenspitzgruppe der Zillertaler Alpen, Salzburg
 Eissee (Zemmgrund), 2674 m, an der Zsigmondyspitze  im Zemmtal, Hauptkamm der Zillertaler Alpen, Tirol 

Eissee, Weiteres:
 Die Eissee, ein Werk von Herbert Friedrich